Pommiers (Aisne)
 Pommiers (Gard)
 Pommiers (Indre)
 Pommiers (Loire)
 Pommiers (Rhône)
ook:
Pommiers-la-Placette, Isère 
Pommiers-Moulons,  Charente-Maritime

Pommier,  Pas-de-Calais
Pommier-de-Beaurepaire, Isère